Amílcar (en llatí Hamilcar, en grec antic Ἀμίλχαρ)va ser un militar cartaginès. Se suposa que era germà de Gisgó.

Va viure a finals del . És esmentat per Poliè que diu que es va distingir notablement en les guerres lliurades a Àfrica, però que finalment va ser acusat d'aspirar a la tirania i executat. Aquestes informacions han estat posades en dubte pels historiadors.

Referències 

Cartaginesos